

Fantascienza 
 Gorn  – specie aliena immaginaria dell'universo fantascientifico di Star Trek

Fumetti 
 Gorn – fumetto francese scritto e disegnato da Tiburce Oger

Persone 
 Gorn (1897-1937) – pseudonimo di Alexander Danieliuk-Stefanski, politico comunista polacco
 Lev Gorn (1971) – all'anagrafe Lev Gorens, attore, fotografo e artista sovietico, naturalizzato statunitense
 Steve Gorn (1947) – musicista jazz statunitense
 Walter Gorn (1898-1968) – generale maggiore tedesco

Videogiochi 
 Gorn – personaggio immaginario della serie videoludica Gothic
 Gorn – videogioco per PlayStation